Молдовяну ():

 Молдовяну — гора в Румынии.
 Молдовяну, Алин (род. 1983) — румынский стрелок, олимпийский чемпион.
 Молдовяну, Николае (род. 1960) — румынский дирижёр.
 Молдовяну, Петре (1925 — 2005) — румынский тренер.